Londonderry Air – pieśń irlandzka, popularna wśród irlandzkich emigrantów w takich krajach jak USA, Wielka Brytania czy Kanada. Melodia wykorzystywana jest w roli hymnu przez reprezentację Irlandii Północnej podczas Igrzysk Wspólnoty Narodów. Autorką tekstu jest Katherine Tynan Hinkson.

Melodie utworów „Danny Boy” i „You Raise Me Up” są inspirowane pieśnią „Londonderry Air”.

Tekst pieśni 
Would God I were the tender apple blossomThat floats and falls from off the twisted boughTo lie and faint within your silken bosomWithin your silken bosom as that does now.Or would I were a little burnish'd appleFor you to pluck me, gliding by so coldWhile sun and shade you robe of lawn will dappleYour robe of lawn, and you hair's spun gold.Yea, would to God I were among the rosesThat lean to kiss you as you float betweenWhile on the lowest branch a bud unclosesA bud uncloses, to touch you, queen.Nay, since you will not love, would I were growingA happy daisy, in the garden pathThat so your silver foot might press me goingMight press me going even unto death.

Zobacz też 

 Hymn Irlandii

Przypisy 

Irlandia Północna
Hymny
Muzyka w Irlandii